Ian MacFarlane oder Ian Macfarlane ist der Name folgender Personen:

* Ian MacFarlane (Fußballspieler, 1933) (1933–2019), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Ian Macfarlane (Ökonom) (* 1946), australischer Ökonom
 Ian Macfarlane (Politiker) (* 1955), australischer Politiker
 Ian MacFarlane (Fußballspieler, 1968) (* 1968), schottischer Fußballspieler